Stati Uniti d'America
Lineville – città della Contea di Clay, Alabama
Lineville – città della Contea di Wayne, Iowa